Paul Reclus peut faire référence à :

 Paul Reclus (1847-1914), chirurgien (fils de Jacques Reclus) qui a décrit la maladie de Reclus ou mastopathie kystique diffuse.

 Paul Reclus (1858-1941), neveu du précédent, militant anarchiste, ingénieur et professeur (fils d'Élie Reclus).

Voir aussi 
 Famille Reclus